Taizz (arabiska: تعز) är ett guvernement i Jemen. Den administrativa huvudorten är Taiz. Guvernementet har 2 393 425 invånare och en yta på 10 010 km².

Distrikt 
 Al  Mukha  
 Al Ma'afer  
 Al Mawasit  
 Al Misrakh  
 Al Mudhaffar  
 Al Qahirah  
 Al Wazi'iyah  
 As Silw  
 Ash Shamayatayn  
 At Ta'iziyah  
 Dhubab  
 Dimnat Khadir  
 Hayfan  
 Jabal Habashy  
 Maqbanah  
 Mashra'a Wa Hadnan  
 Mawiyah  
 Mawza  
 Sabir Al Mawadim  
 Salh  
 Sama District (Yemen)|Sama  
 Shara'b Ar Rawnah  
 Shara'b As Salam

Källor

Externa länkar 
 Statoids 

Jemens guvernement